Daniel Tossanus ist der Familienname folgender Personen:

* Daniel Tossanus der Ältere (1541–1602), deutscher reformierter Theologe
 Daniel Tossanus der Jüngere (1590–1655), deutscher reformierter Theologe